HMS Taku ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Royal Navy británica en recuerdo de los Fuertes de Taku en China.

 El primer  fue un destructor capturado. Originalmente construido por Schichau en Elbing para la armada china en 1898, desplazaba 305 toneladas, con una velocidad máxima de 32 nudos y estaba armado con seis cañones de 3 libras y dos tubos lanzatorpedos de 355 mm y 58 tripulantes. Fue uno de los cuatro barcos capturados a China durante el levantamiento de los bóxers en 1900. Los cuatro buques fueron repartidos entre Gran Bretaña, Francia, el Imperio Alemán y el Imperio ruso, y hasta que Rusia renombró el suyo como Lieutenant Burakov los cuatro eran conocidos como Taku. El Taku británico fue vendido en Hong Kong en 1916.

 El segundo  fue un submarino clase T construido por Cammell Laird y botado en 1939. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue vendido para desguace en 1946.

Nombres de buques británicos